

Patronymes
 François Rollinat (1806-1867), député français pendant la Deuxième République, ami de George Sand
 Maurice Rollinat (1846-1903), poète français
 Raymond Rollinat (1853-1931), naturaliste français

Voies de circulation
 Avenue Maurice Rollinat à Aigurande, Argenton-sur-Creuse, Ceaulmont
 Rue Maurice Rollinat à Bourges, Brive-la-Gaillarde,Châteauroux,  Guéret, Limoges, Orléans, etc.
 Square Maurice Rollinat à Fresselines, avec un buste en bronze par Paul Surtel
 Villa Maurice-Rollinat, voie à Paris (19e)
 Rue Rollinat, Ville de Laval, Province de Québec, Canada

Établissements d'enseignement
 Collège Maurice Rollinat à Brive-la-Gaillarde, La Châtre
 École Maurice Rollinat à Fresselines et Villedieu-sur-Indre
 Lycée Rollinat à Argenton-sur-Creuse

Homonymie de patronyme